Die Comarca Alpujarra Almeriense ist eine der 7 Comarcas in der Provinz Almería. Sie wurde, wie alle Comarcas in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien, mit Wirkung zum 28. März 2003 eingerichtet.

Die Comarca umfasst 22 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Alhama de Almería.

Lage

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Einzelnachweise 

Comarca in der Provinz Almería